A magyar jégkorong-válogatott 1986-ban a C. csoportos világbajnokságon vett részt, Spanyolországban, ahol az együttes a hatodik helyen végzett.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

További információk 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1986
1986 a jégkorongban